The TNA Front Line (também escrita Frontline e comumente referida como The Front Line) foi uma aliança heróica na promoção de luta livre profissional Total Nonstop Action Wrestling (TNA). Eles também eram conhecidos como The TNA Originals. Eles rivalizaram com The Main Event Mafia.

História 
No episódio de 23 de outubro de 2008 do Impact Kurt Angle, Sting, Booker T e Kevin Nash formaram uma aliança de vilões chamada The Main Event Mafia, cujo objetivo era ensinar as estrelas mais jovens da TNA sobre respeito. Na semana seguinte, Scott Steiner se juntou à máfia. Na semana seguinte, Samoa Joe e A.J. Styles pediu aos jovens talentos da TNA para se juntarem a eles contra a Main Event Mafia, eles logo se juntaram a muitas das estrelas mais jovens. Neste ponto, eles foram chamados de TNA Originals. Mais tarde no evento, após sua luta com Abyss, Kurt Angle atacou Abyss, mas Matt Morgan veio em seu auxílio. Booker T e Kevin Nash vieram ajudar Angle, e A.J. Styles, Samoa Joe e os outros membros da Front Line saíram para ajudar Morgan e Abyss. Inicialmente ganhando vantagem, eles foram atacados por Scott Steiner, que foi revelado como o quinto membro da Main Event Mafia. No Turning Point, Styles foi derrotado por Sting no evento principal, e Samoa Joe foi derrotado por Kevin Nash. Outra luta no evento foi Christian Cage (que se recusou a se juntar à Main Event Mafia ou à Frontline) contra Booker T. A estipulação era que, se Cage perdesse, ele teria que se juntar à Main Event Mafia. Cage perdeu, mas foi atacado pela Main Event Mafia que disse que era porque ele estava planejando deixar a TNA. Por causa do ataque, o amigo da vida real de Cage, Rhino, juntou-se ao talento mais jovem, tornando-se líder e mudando o nome para The TNA Front Line. Rhino não estava com a Frontline quando começou a treinar Jesse Neal para se tornar um lutador profissional.

Angle e a Main Event Mafia tentaram recrutar a Team 3D. A Team 3D apareceu para se juntar à Máfia do Main Event, mas tornou-se face ao cruzar a Máfia e pular junto com os líderes da TNA Front Line Samoa Joe, A.J. Styles e Rhino. Eles também tentaram colocar o ex-aliado Kurt Angle em uma mesa. A Front Line então formou alianças com outros lutadores, principalmente Mick Foley, Jeff Jarrett e Abyss. Petey Williams, no entanto, foi liberado da TNA, removendo-o da aliança. ODB estava com o Front Line quando se formou. Ela se juntou para rivalizar com Sharmell da Main Event Mafia. Ela não é membro da Front Line desde que se juntou a Cody Deaner. Enquanto o estande do grupo permaneceu ativo na TNA, seu status estava em questão. Apenas Mick Foley, Jeff Jarrett e A.J. Styles ainda estava envolvido em rivalidades com a Main Event Mafia. Todos os outros membros se envolveram em diferentes histórias. O nome Frontline raramente ou nunca foi mencionado por um período contínuo de meses. Eventualmente, Samoa Joe traiu seus amigos ajudando Kurt Angle a recuperar o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da TNA no Slammiversary, juntando-se à Main Event Mafia no processo. No episódio de 23 de julho de 2009 do Impact!, A.J. Styles, Daniels, Robert Roode, James Storm e Eric Young se reagruparam como os TNA Originals. Durante sua luta de 10 homens contra The British Invasion, Kiyoshi e Sheik Abdul Bashir, Young se voltou contra seus companheiros de equipe atacando Styles e se alinhando com seus oponentes. Após a partida, Young anunciou que se juntou a uma aliança com seus oponentes, apelidando-se de "The World Elite". Todos os membros restantes da TNA Originals então passaram a separar feuds e histórias e não apareceram juntos como uma equipe desde o surgimento da World Elite.

Durante a maior parte de 2010 e 2011, Styles, Roode e Storm, assim como Kazarian, unidos em pontos diferentes por outros, incluindo Christopher Daniels, tornaram-se a Fortune estável, cujo propósito de personagem era semelhante aos Originais, lutando como os jovens enfrentando o estrelas mais estabelecidas.

Campeonatos e conquistas 

 New Japan Pro-Wrestling
 Campeonato de Duplas da IWGP (1 vez) – 
 Campeonato de Duplas Pesos Pesados ​​Júnior da IWGP (1 vez) – 
 Total Nonstop Action Wrestling
 Campeonato de Lendas (1 vez) – 
 Campeonato da Divisão X (2 vezes) – 
 Campeonato Mundial de Duplas (1 vez) –

Ver tambem 

 The Main Event Mafia
 The New Blood
 Sports Entertainment Xtreme
 Fortune (luta profissional)

Referências 

Impact Wrestling
2008 no wrestling profissional
2009 no wrestling profissional